High & Low (1933), een Franse dramafilm uit 1933
High & Low (1963), een Japanse film uit 1963
High & Low (lied), een lied van Greg Laswell